El ciclo pascual, en la Iglesia Ortodoxa del Este, es el ciclo de las fiestas móviles construidas alrededor de Pascha (Semana Santa). El ciclo consta de aproximadamente diez semanas antes y siete semanas después de Pascha. 

Las diez semanas antes de Pascha se conocen como el período del Triodión (en referencia al libro litúrgico que contiene los servicios para esta temporada litúrgica). Este período incluye las tres semanas anteriores a la Gran Cuaresma (el "período anterior a la Cuaresma"), los cuarenta días de Cuaresma y Semana Santa. 

Los 50 días siguientes a Pascha se llaman Pentecostarión (nuevamente, el nombre del libro litúrgico). 

El domingo de cada semana tiene una conmemoración especial, llamada así por la lectura del Evangelio asignada a ese día. Algunos otros días de la semana tienen conmemoraciones especiales propias. Todo el ciclo gira en torno a Pascha. Las semanas antes de que finalice Pascha el domingo (es decir, la Semana del Hijo Pródigo comienza el lunes que sigue al Publicano y al Fariseo). Esto se debe a que todo en el período de Cuaresma está mirando hacia Pascha. Comenzando en Pascha, las semanas comienzan nuevamente el domingo (es decir, la Semana de Tomás comienza el Domingo de Santo Tomás). Mientras que el Pentecostarión se cierra después del Domingo de Todos los Santos, el ciclo pascual continúa durante todo el año, hasta el comienzo del próximo período de pre-Cuaresma. El tono de la semana, las lecturas de las epístolas y los evangelios en la liturgia divina.

Semana Santa
Liturgias cristianas orientales
Iglesia ortodoxa
Jornadas litúrgicas ortodoxas orientales